Déjà vu kan syfta på:

 Déjà vu – ett kognitivt fenomen som innebär att en person har en falsk eller opassande känsla av igenkänning inför en ny händelse
 Deja Vu: a Nightmare Comes True – ett äventyrsspel från 1985
 Déjà vu (film) – en amerikansk science fiction-thriller-film från 2006
 Déjà Vu – ett musikalbum från 1970 med rockgruppen Crosby, Stills, Nash & Young
 Déjà Vu (låt av Beyoncé) – en låt fran 2006 av Beyoncé
 Deja vu - stänk och souvenirer – ett samlingsalbum med Dan Hylander, utgivet 1991